Augusto Guillermo de Prusia (Berlín, 9 de agosto de 1722-Uraniemburgo, 12 de junio de 1758), príncipe de Prusia, era el segundo hijo del rey Federico Guillermo I de Prusia y Sofía Dorotea de Hannover.

Era el hermano menor de Guillermina de Bayreuth, Federico II el Grande y Luisa Ulrica de Prusia. Augusto fue general en las Guerras de Silesia.

Como su hermano mayor no tuvo hijos, su hijo mayor heredó el trono como el rey Federico Guillermo II de Prusia.

Familia 
Augusto Guillermo se casó en 1742 con la duquesa Luisa Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel, hija del duque Fernando Alberto II de Brunswick-Luneburgo.

Descendencia 
Tuvieron los siguientes hijos:
 Federico Guillermo II (1744-1797)
Federico Enrique Carlos (1747-1767)
 Federica Guillermina (1751-1820), casada con Guillermo V de Orange
 Jorge Carlos Emilio (1758-1759).

Príncipes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Nacidos en Berlín